Vergennes (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Vergennes (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.